Tungsten kan syfta på:

 Tungsten – ett tidigare svenskt namn på ett grundämne, se Volfram
 Tungsten – en volframhaltigt mineral, se Scheelit
 Ett svenskt heavy metal band: https://www.tungstenofficial.com/

Geografi

Kanada 

 Tungsten (flygplats), Yukon, 

Robotskapade Kanadaförgreningar